Коскатлан () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль это можно перевести как: бусы или ожерелье из драгоценных камней.

 Коскатлан (муниципалитет Пуэблы) — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Коскатлан (Пуэбла) — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Коскатлан (муниципалитет Сан-Луис-Потоси) — муниципалитет в штате Сан-Луис-Потоси;
 Коскатлан (Сан-Луис-Потоси) — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Коскатлан (Герреро) — посёлок в муниципалитете Буэнависта-де-Куэльяр штата Герреро.